Са́ндра «Сэм» Дже́нкинс-Со́рбо (; 18 октября 1966, Питтсбург, Пенсильвания, США) — американская актриса.

Биография 
Сандра Дженкинс родилась 18 октября 1966 года в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США).

В 1985 году Сэм окончила «Duke University».

С 5 января 1998 года Сэм замужем за актёром Кевином Сорбо (род.1958). У супругов есть трое детей, два сына и дочь — Брэйден Купер Сорбо (род.22.08.2001), Шейн Хаакен Сорбо (род.31.03.2004) и Октавия Флинн Сорбо (род.16.10.2005).

Карьера 
Сэм — американская актриса, начавшая карьеру в 1987 году.

Сэм дебютировала с ролью Джорджетт в мини-сериале «Наполеон и Жозефина: история любви». В настоящее время она сыграла более чем в 20-ти фильмах и телесериалах.

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США